Уралси́б может означать:

 ФК «Уралсиб» — Финансовая корпорация «Уралсиб», российская финансовая компания.
 Банк «Уралсиб» — один из крупнейших российских коммерческих банков, принадлежит Финансовой корпорации «Уралсиб».
 Банк «Уралсиб-Юг Банк» — один из крупнейших российских коммерческих банков в Южном федеральном округе, принадлежит Финансовой корпорации «Уралсиб».
 СГ «Уралсиб» — Страховая группа «Уралсиб», одна из крупнейших российских страховых компаний, принадлежит Финансовой корпорации «Уралсиб».
 Уралсиб (здание) — офис финансовой корпорации «Уралсиб» в городе Уфе.